Mota del Marqués kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mota del Marqués (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Mota del Marqués (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar